мл — миллилитр;
 мл — миля;
 м-л — маршал;
 м-л — материал;
 Мл — Малахия, книга пророка Малахии;
 МЛ — механическая лопата;
 МЛ — микроскоп люминесцентный;
 МЛ — микрофон ленточный;
 МЛ — мина-ловушка;
 мл. — младший;
 МЛ — machine learning — машинное обучение;
 МЛ — партия Мусульманская лига (Бангладеш).